Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 414 dans le monde.

 Route fédérale 414 en Allemagne
 Route 414 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 414 en France
 Route régionale 414 en Slovénie